Castle Bank & Trust steht für folgende Kreditinstitute:

 Castle Bank & Trust (Bahamas)
 Castle Bank & Trust (Meriden), Connecticut